Slovo Penta má více významů:
 Penta (Nova) – řeka v Litvě, pravý přítok Novy
 Penta Investments – slovenská investiční skupina
 PENTA CZ – český eshop s elektronikou
 Penta (chemický průmysl) – česká firma dodávající různé druhy chemikálií
 PENTA TRADING – výrobce elektroerozívních strojů
 Penta-servis – firma produkující páskovací a obalovací techniku
 PENTA Sports – německý eSportový klub, založený r. 2013
 Penta (kryptoměna)

Externí odkazy